Дми́трий Ла́рин (настоящее имя — Дми́трий Алекса́ндрович У́ткин; род. 29 ноября 1987, Матигоры, Холмогорский район, Архангельская область, СССР) — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Первую известность получил после выпуска критических обзоров деятелей блогосферы в рамках своего шоу «ЛАРИНПРОТИВ» на видеохостинге YouTube.   

На данный момент Дмитрий Ларин проживает на Бали (Индонезия), однако часто путешествует в столицы соседних стран, вроде Таиланда или Малайзии.

Биография 
Дмитрий Уткин родился 29 ноября 1987 года. По его словам, родился и вырос он в маленьком посёлке Матигоры Архангельской области, образованном вокруг тюрьмы.

В детстве занимался лыжным спортом.

В 2005 году окончил школу. В 17-летнем возрасте переехал в Архангельск. Учился в САФУ на химика, однако спустя некоторое время ушёл оттуда. Чтобы как-то содержать себя, работал фрилансером в интернете — в сфере программирования.

В определённый период жизни страдал алкоголизмом, а снимать видео на YouTube, по собственному признанию, стал из-за состояния глубокой депрессии.

10 июня 2021 года был допрошен как свидетель в деле Юрия Хованского.

26 ноября 2021 года Дмитрий выпустил видео на своём канале в YouTube под названием «ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ РОССИИ», в котором рассказал, что он временно переехал в Индонезию из-за дела Юрия Хованского, однако после объявления мобилизации в Россию возвращаться больше не планирует. Находясь в изгнании неоднократно выступал в поддержку Украины после вторжения России на территорию этой страны.

Творческая деятельность 
Ранее Дмитрий позиционировал себя циником и критиком русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube, а сейчас увлекается музыкой и блокчейном. Поначалу снимал короткометражки, чаще всего, заканчивающиеся отнюдь не счастливым концом.

Некоторый период работал на интернет-радиостанции Maddyson.FM Ильи Мэддисона. В 2013 году Дмитрий начинает выпускать шоу «Ларин Против», в котором критикует деятелей русскоязычного YouTube (и других известных личностей, коллективы). Это принесло ему первую известность.

В марте 2015 года провёл свою первую стендап-программу по городам России.

В декабре 2015 вызывает видеоблогера Юрия Хованского на рэп-баттл в рамках интернет-шоу Versus Battle. В марте 2016 состоялось само состязание, в ходе которого Ларин потерпел поражение, но это не помешало Дмитрию набрать новую аудиторию.

24 июня 2016 года выходит его первое музыкальное видео в жанре рэп, с названием «#коляхейтер». Этот видеоролик являлся ремиксом на песню Виталия Пики «Патимейкер», популярная на момент выхода видео. Также этот ролик был ответом на «#диманессы» — призыв Николая Соболева сразиться с ним в очередном рэп-баттле. Видео оказалось очень успешным и набрало 22,9 миллионов просмотров, в то время как у оригинального произведения всего 8,5 млн.

21 ноября 2016 года выпустил клип «#ларинпротив» (на этот раз — ремикс на песню «Копы» группы «Грибы»), в котором критиковал своих коллег на «YouTube» (Бумчика, Володю Ржавого, Ивангая, Карину Стримершу и многих других), а также вызывал на батл рэпера Rickey F, который, по предположению Дмитрия, писал раунды Хованскому. 5 января 2017 года вышел третий клип Ларина (ныне удален или скрыт), получивший название «#ховангребень» и являющийся диссом на Юрия Хованского, чуть ранее выпустившего видеоклип «Прости меня, Оксимирон», в котором он посвятил Дмитрию вторую половину трека.

2 апреля 2017 вновь принял участие в шоу Versus Battle, где сразился с блогером и музыкантом Эльдаром Джараховым. Несмотря на то, что этот баттл не судился, и победителей в нём не выбирали, многие отметили, что Ларин показал себя намного хуже Джарахова. В ходе состязания Дмитрий после слов «пятнадцатый год» забыл свой текст и всё время просил дать ему воды. Чуть позже видеоблогер выпустил у себя на канале видеоролик, в котором исполнил забытый куплет.

14 июля 2017 года выпустил свой четвёртый клип под названием «Текст песни» — как отметил сайт The-Flow, «не дисс и не кавер на „Грибов“, а авторский материал»

2 октября 2017 вышел видеоклип на песню «Тело» группы ЛСП, в котором Ларин исполнил роль недавно скончавшегося члена группы Романа Сащеко (более известного как Рома Англичанин).

23 декабря 2017 года Ларин выпустил клип на песню «30 лет», приуроченный к его дню рождения. А семь дней спустя, 30 декабря, — видеоклип «Новый год», приуроченный к Новому году. Теперь клип удалён, поскольку не вся аудитория Ларина поняла, что это шутка.

16 августа 2018 года Ларин выпустил клип на песню «#АпокалипсисСегодня».

6 ноября 2018 года выпустил клип на песню «ЛЮТОВОЛК», в котором был реализован вокал, что является новшеством в творчестве Дмитрия Ларина. Клип был преимущественно положительно встречен интернет-пользователями.

16 ноября 2018 вышел видеоклип на песню «Уфф…Деньги…», в котором Ларин играл на барабанах.

3 января 2019 года MORGENSTERN записал песню вместе с Дмитрием Лариным «Вечный сон».

29 января 2019 года вышел клип на песню «МАЛО ЗНАЧИШЬ».

7 мая 2019 года, по неизвестной причине, скрыл на своём канале все видео. В августе того же года, Ларин после стрима открыл некоторые видео, основные открытые видео на канале — клипы, обзор на мультфильм «Свинка Пеппа» и видео с Александром Невзоровым.

9 сентября 2019 на канале Дмитрия вышел новый клип «ЛАРИН: В ДОЛГИЙ ПУТЬ».

6 апреля 2020 на канале Дмитрия вышел анимационный клип «ТЫ ОСОБЕННЫЙ».

26 июля 2020 года на канале Ларина вышла вторая часть короткометражного фильма «БОРЩЕВИК». Аудитория восприняла сей материал максимально хорошо. Данным видеороликом заинтересовались даже те, кто не следил за творчеством Дмитрия. Основные изменения заключались в лаконичном посыле и заметном улучшении качества короткометражки. Иначе быть и не могло, ведь между премьерами первой и второй части фильма зрителей разделял временной промежуток в целых пять лет.

14 августа 2020 года вышел клип на песню «ДЕВКИ», которую аудитория приняла тепло.

29 сентября 2021 года Дмитрий Ларин выпустил совместный клип и трек с известным российским видеоблогером Русланом Тушенцовым, кой носил название «#нифёдовкрыса». Сам материал представлял собой дисс на когда-то известного «YouTube»-деятеля Андрея Нифёдова. Причиной нападок на блогера, со стороны его коллег по цеху, стало то, что сам Андрей, летом 2021 года, дал ложные показания по делу Юрия Хованского. Данный поступок привёл к буре негодования со стороны его аудитории. К осуждениям присоединились и Дмитрий Ларин с Русланом СМН, что и стало поводом для записи материала. Сам же Юрий Хованский в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает причины такого хейта в сторону Нифёдова, аргументируя это тем, что, по его мнению, блогера на допросе мучили не совсем добросовестные сотрудники правоохранительных органов, что всячески применяли физическое насилие для того, дабы он раскололся. 

27 декабря 2021 года на канале Юрия Хованского вышел видеоролик в его поддержку. В обращении принимали участие его бывшая девушка Мария Нелюбова, а также 22 блогера, среди которых был и Дмитрий Ларин. 

15 ноября 2022 года на канале Дмитрия Ларина вышел долгожданный дисс на Стаса Ай Как Просто. За всю биографию Ларина, это первый клип, снятый за пределами России, а конкретно в Индонезии, куда Дмитрий переехал годом ранее. Подписчики в комментариях к материалу отметили, что данный медиа-продукт отличается от остальных запоминающимся флоу, необычной картинкой и разборчивой читкой. Конфликт между Дмитрием Лариным и Стасом Васильевым зародился ещё в 2018 - 2019 годах, когда оба блогера принялись задевать друг друга в своих видеороликах и реакциях. В августе 2022 года, в одном из своих роликов, посвящённых теме конфликта двух ютуберов, Дмитрий дал Васильеву выбор между диссом, баттлом и, привычным для аудитории Ларина, выпуском «ЛАРИНПРОТИВ». Основным условием Ларина было то, дабы Станислав дал ответ в одном из своих видеороликов, однако сам Стас дал ответ в посте, выбрав дисс и, тем самым, нарушив условия. Сам же Ларин закрыл на это глаза и на протяжении трёх месяцев подогревал атмосферу, после чего выпустил одновременно и клип и трек.

8-ого марта 2023 года на канале Дмитрия Ларина выходит новый трек, под названием «Такси Комформ», в котором от раскрывается аудитории с новой стороны. Что не привычно для стилистики клипов Дмитрия – это присутствие большого количества девушек в кадре, которых его подписчики не видели ещё со времён выхода клипа «30 ЛЕТ»

Кнопки YouTube 
Дмитрий известен своим пренебрежительным отношением к кнопкам YouTube, причисляемым за достижение определённого количества подписчиков на видеохостинге. В ходе интервью новостному изданию Life.ru блогер объяснил свою позицию:

Я считаю, что в погоне за регалиями, премиями и цифрами большинство деятелей YouTube теряет изначальную цель своего творчества, если таковая была.Серебряную кнопку, награду за 100 000 подписчиков, Ларин прикрутил к смывному бачку своего унитаза.

Золотую же кнопку, за миллион подписчиков, Дмитрий выбросил в Москву-реку. При этом он запустил «Водолаз-challenge» (challenge — от англ. «вызов»), предложив любому желающему нырнуть за этой кнопкой и присвоить её себе. Люди, принявшие его вызов, действительно нашлись.

Общественная деятельность 
В декабре 2018 года был на встрече с рэперами в Госдуме, на которой обсуждалась отмена выступлений молодых музыкантов.

Дискография

Синглы 
 «#коляхейтер» (2016)
 «#Ларинпротив» (2016)
 «#Ховангребень» (2017)
 «Текст песни» (2017)
 «30 лет» (2017)
 «Новый год» (2017)
 «СОБОЛЕВ DISS CHALENGE» (2018)
 «Апокалипсис сегодня» (2018)
 «Лютоволк» (2018)
 «Мало значишь» (2019)
 «В долгий путь» (1 раунд 17ib) (2019)
 «Ты особенный» (2020)
 «Девки» (2020)
 «Стас Ай Как Просто DISS» (2022)
 «Такси Комформ» (2023)

Гостевое участие 
 Моргенштерн — «Вечный сон» («Улыбнись, дурак!») (2019)
 Замай и Booker — «Крик» («Ne Andrey») (2020)
 CMH — «#нифёдовкрыса» (2021)

Рэп-баттлы 
Онлайн-баттлы

17 Независимый баттл «Hip-Hop.ru»:

 В долгий путь (1 раунд, отборочный) (непроход)

Офлайн-баттлы

Versus Battle

 Versus № 4 (сезон III) против Хованского (поражение, 0:3)
 Versus BPM против Джарахова 

YouTube Battle

 YouTube Battle против Lee Kei

Факты 

Свой псевдоним Ларин выбрал в честь персонажа романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — Дмитрия Ларина, отца Татьяны.
 Ларин играет на укулеле.
 В российском фильме-слэшере «Дизлайк» есть персонаж по имени Онегин, прообразом которого послужил Дмитрий Ларин. Сам видеоблогер отозвался о киноленте очень негативно и шутил про то, что может подать в суд на создателей фильма.
 Ларин брал интервью у российского публициста Александра Невзорова, а также был у него дома. В ходе этих встреч блогеры обменялись подарками: Ларин подарил Невзорову человеческий череп, а Невзоров отдал Дмитрию крокодилью лапку.
 Брал интервью у актёра Алексея Нилова игравшего роль старшего оперуполномоченного Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Был заядлым игроком в Dota 2.

Примечания

Ссылки 
 larin.tilda.ws — официальный сайт Дмитрия Ларина

Ютуберы, известные под псевдонимами
Участники Versus Battle
Подкастеры России